Мемориал братьев Знаменских — международные (кроме 1949—1950 и 1998 гг.) соревнования по лёгкой атлетике. Соревнования посвящены братьям Георгию и Серафиму Знаменским — выдающимся бегунам 1930-х годов. Входили в международный календарь серии соревнований «IAAF World Challenge» с 2003 до 2011 года, когда они были заменены на Moscow Challenge.

История 
Впервые состоялся 2 июля 1949 года в Москве (призы памяти Знаменских). После 1950 года наступил восьмилетний перерыв. С 6 июля 1958 года, когда возобновился ставший традиционным Мемориал братьев Знаменских, проводился на территории Советского Союза.

В 1985 году мемориал братьев Знаменских был включён во вновь созданную серию Гран-При ИААФ/Мобил (Mobil Grand Prix IAAF); но после 1991 года, несмотря на два мировых рекорда, вместе с П–Т–С, был лишён статуса Гран-При.

В 1994 году по требованию ИААФ был перенесен с 3 на 5 июня и проводился по новой формуле: 19 видов за 3 часа.

Позднее Мемориал входил в схему  (являющейся частью ), в течение трёх лет, с 2003 по 2005 год.

Сейчас проходит в России, почти по всем видам легкоатлетической олимпийской программы, кроме марафонского бега, эстафет и многоборий. Главные призы разыгрываются в беге на дистанциях 1500 м, 3000 (или 5000) м и 5000 (или 10 000) м. Начиная с 2006 года проводится на стадионе «Метеор» в подмосковном Жуковском.

Розыгрыши

Примечания

Литература

Ссылки 

 Страница соревнований на сайте rusathletics.com
  Братья Знаменские
 Бегущие машины
 Быстрый старт. Загадочная смерть